NoScript, een extensie voor de webbrowser Mozilla Firefox
 <noscript> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen